Pöchhacker ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Pöchhacker (* 1994), österreichischer Liedermacher und Singer-Songwriter; Künstlername: Felix Kramer (Musiker)
 Franz Pöchhacker (* 1962), österreichischer Dolmetscher
 Horst Pöchhacker (1938–2014), österreichischer Manager
 Paul Pöchhacker (* 1975), österreichischer Wahlkampfmanager der SPÖ und Schlüsselfigur der Silberstein-Affäre